Carol Adams puede referirse a:
 Carol Adams (actriz) (1918–2012), actriz y bailarina estadounidense
 Carol Adams (educadora) (1948–2007), directora ejecutiva del Consejo General de Enseñanza de Inglaterra
 Carol J. Adams (nacida en 1951), teórica feminista vegana estadounidense y autora de libros sobre ecofeminismo
 Carol Adams (política) (nacida en 1961), representante del gobierno local de Australia Occidental
 Carol Adams (nacida en 1967), psicóloga estadounidense